Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2006 v tenisu za ženske dvojice.

Spored

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Odebeljena dvojica je osvojila naslov, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
Lisa Raymond,  / Samantha Stosur,  (prvakinji)
Cara Black,  / Rennae Stubbs,  (četrtfinale)
Anna-Lena Grönefeld,  / Meghann Shaughnessy USA}} (drugi krog)
Zi Yan,  / Jie Zheng,  (polfinale)
Daniela Hantuchova,  / Ai Sugijama,  (finale)
Shinobu Asagoe,  / Katarina Srebotnik,  (prvi krog)
Liezel Huber,  / Martina Navratilova,  (drugi krog)
Virginia Ruano Pascual,  / Paola Suarez,  (drugi krog)
Jelena Dementjeva,  / Flavia Pennetta,  (drugi krog)
Kveta Peschke,  / Francesca Schiavone,  (četrtfinale)
Gisela Dulko,  / Marija Kirilenko,  (tretji krog)
Emilie Loit,  / Nicole Pratt,  (prvi krog)
Jelena Lihovceva,  / Anastazija Miskina,  (tretji krog)
Ting Li,  / Tiantian Sun,  (drugi krog)
Eleni Daniilidou,  / Anabel Medina Garrigues,  (polfinale)
Dinara Safina,  / Roberta Vinci,  (tretji krog)

Rezultati

Zaključni boji

1. del

2. del

Ženske dvojice
2006